Ljerka Anić (Sarajevo, 18. srpnja 1959.) je hrvatska i bosanskohercegovačka spisateljica za djecu i prevoditeljica. 

Osnovnu školu i gimnaziju završila u Sarajevu, gdje je na Filozofskom fakultetu diplomirala anglistiku. Prvu bajku pod naslovom Biserna zvijezda objavila u Malim novinama 1984. Prevodi s engleskog jezika.

Djela 

Bajke zaboravljenog jezera (bajke, 1985.).

Izvori 

Anić, Ljerka
Hrvatski pisci za djecu iz Bosne i Hercegovine
Hrvatski prevoditelji
Životopisi, Sarajevo